Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Rio Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o první ročník turnaje.

Trofej získala nenasazená dvojice Juan Sebastián Cabal a Robert Farah Maksúd. Cestou za titulem vyřadili nasazené jedničky, dvojky i trojky. Ve finále se střetli právě s druhým nasazeným párem David Marrero a Marcelo Melo, který přehráli 6–4 a 6–2.

Nasazení párů 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinále)
  David Marrero /  Marcelo Melo (finále)
  Marcel Granollers /  Marc López (čtvrtfinále)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rio Open 2014
ATP World Tour 2014